Сенявины или Синявины — древний русский дворянский род, с богатейшими традициями военно-морской службы. 

Внесён в VI, II и III части родословных книг Воронежской, Тамбовской и Тульской губерний.

Происхождение и история рода 
Происходит, по семейному преданию, от Алехны Сенявы, герба Шренява, якобы выехавшего в Россию из Великого княжества Литовского в начале XVI века. Его единственный сын Иван писался уже Сенявиным. Иван Алехнович получил вотчину в Смоленском наместничестве (1514), принадлежавшая его предкам — села Хохуленкова и Березцова, да ему же пожалованы (19 января 1525) в Боровском уезде деревни: Юрово, Фатово, Антоново и Борисово-Мохово.

Известные представители 

 Сенявин Матвей Фёдорович — московский дворянин, ранен под Кромами и Смоленском, дважды был в плену в Литве, участник осады Москвы (1618), за что получил от царя Михаила Фёдоровича боровскую вотчину.
 Сенявин Иван Давыдович — воевода в Волоке-Ламском (1649).
 Сенявин Лев Григорьевич — убит под Смоленском (1656).
 Сенявин Елисей Иванович — московский дворянин, воевода в Орле (1664-1674).
 Сенявин Дементий Иванович — убит в походе против Степана Разина (1671).
 Сенявин Фрол Матвеевич — стряпчий, московский дворянин, пожалован вотчиной при царе Алексее Михайловиче.
 Сенявин Григорий Фролович — воевода в Туринске (1686), Тобольске (1686-1689).
 Синявин Аким Иванович — московский дворянин, получил своё поместье в Боровском уезде в вотчину (1688).
 Сенявин Алексей Сидорович — стольник, воевода в Кузнецке (1693).
 Сенявин Иван (без отчества) — воевода в Серпейске (1698).
 Синявины: Пармен Львович и Сидор Григорьевич - московские дворяне (1636-1692).
 Синявины: Анисим Иванович и Яков Елисеевич - стряпчие (1692).
 Синявины: Григорий и Пётр Фроловичи - стольники (1686-1696).

При Петре Великом заметны были пять братьев Синявиных, сыновья Акима Ивановича, воеводы Болхова:
 Ларион Акимович Сенявин (Синявин) (ок.1663—ок.1730), стольник, воевода в Нарыме, Кузнецке, Иркутске, Соликамске, Бахмутовской провинции.
 Ульян Акимович(Синявин) († 1740) служил в петровское время обер-комиссаром и директором над строениями в Санкт-Петербурге, генерал-майор.
 Фёдор Акимович (Синявин) (1670—1730), комиссар Канцелярии от строений в Санкт-Петербурге, бригадир. 
Сенявин, Дмитрий Николаевич (1763—1831) —  адмирал, командующий Балтийским флотом.
 Иван Меньшой (Синявин) († 1726) — главный командир каспийской флотилии.
 Его сын Николай Иванович Синявин (1725—1796) — вице-адмирал, главный командир Кронштадтского порта (1773-1775).
 Наум Акимович (Синявин)(† 1738) — первый на русском флоте вице-адмирал, начальник Днепровской флотилии.
Синявин (Сенявин) Алексей Наумович (1722—1797) — полный адмирал, командующий Донской и Азовской военными флотилиями.
Воронцова, Екатерина Алексеевна (урожд. Синявина 1764—1784) - жена графа С. Р. Воронцова, мать светлейшего князя М. С. Воронцова.
 Нарышкина, Мария Алексеевна (урожд. Синявина 1762—1822) - жена директора императорских театров А. Л. Нарышкина.
 Сенявин, Григорий Алексеевич (1767—1831), сын Алексея Наумовича, контр-адмирал.
Сенявин, Иван Григорьевич (1801—1851) — сын предыдущего, был товарищем (заместителем) министра внутренних дел, руководил Московской губернией.
 Сенявин, Лев Григорьевич (1805—1862) — брат предыдущего, товарищ министра иностранных дел, сенатор, член Госсовета.
Нарышкина Наталья Александровна (1729-1760) - фрейлина (с 1749), кузина императрицы, жена камер-юнкера Сергея Наумовича Сенявина (с 1752).
Княжна Мещерская Елизавета Семёновна (1752-1843) - фрейлина (с 1768), вышла за муж за капитана лейб-гвардии Измайловского полка Сенявина (1775).

Усадьба Сенявиных находилась в селе Конь-Колодезь нынешней Липецкой области.

Память 

Памятник адмиралу Д.Н. Сенявину в Севастополе.
Памятник адмиралу Д.Н. Сенявину в Боровске (2014 г.)
Крейсер Адмирал Сенявин
Броненосец Адмирал Сенявин
Шлюп Сенявин
Броненосцы береговой обороны типа Адмирал Сенявин
В Севастополе, Нижнем Новгороде, Находке, Волгограде, Астрахани, Мариуполе есть улица Сенявина, в Херсоне есть проспект адмирала Сенявина.
 В Липецке в честь Наума и Ивана Сенявиных названа (1996) улица Братьев Сенявиных.

Описание гербов

Герб. Часть II. № 67. 
Посередине щита, имеющего голубое поле, изображена река, над которой видна шестиугольная серебряная звезда, а в нижней части золотая луна, обращённая рогами вверх.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём короной, на поверхности которой означены золотая луна с серебряной звездой. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. Герб внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 2, 1-е отд., стр. 67-68.

Герб А.В. Сенявиной 
Герб (Высочайше не утвержден) Александры Васильевны Сенявиной (1801-1862), супруги сенатора И.Г. Сенявина (1801-1851), урожденной баронессы Гоггер, относится к редким семейным гербам бытовавших в России: на постаменте два наклонно стоящих щита с гербами Сенявиных (описание вверху) и Гоггер (см. по ссылке). Оба щита под одним дворянским шлемом, увенчанным дворянской короной и клейнодом на шее шлема.   Нашлемник: три страусовых пера, на среднем серебряные звезда и под ней полумесяц рогами вверх (герб Сенявиных), на крайних по серебряной звезде. Цветовая гамма намёта не определена. По бокам щита гирлянды цветов.

Примечания

Литература 
 
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Сенявины. стр. 210-215.

 
Шляхетские роды герба Лелива
Дворянские роды, на гербах которых изображены павлиньи перья‎